Glória (Estremoz), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Estremoz
 Glória (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Glória (Rio de Janeiro), een wijk in Rio de Janeiro
 Nova Glória, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Glória (film), een Portugese film uit 1999

Zie ook 
 Gloria (doorverwijspagina)